Richard Wagner (1813–1883) német zeneszerző
 Wagner, televíziós sorozat a zeneszerzőről, 1983-ból
 Wagner, a Merkúr bolygó krátere, ami a zeneszerzőről kapta a nevét

Települések
 Wagner, város az Amerikai Egyesült Államokban, Dél-Dakota államban
 Wagner, város az Amerikai Egyesült Államokban, Wisconsin államban
 Wagner, település Brazíliában, Bahia államban

Kitalált személyek
 Wagner, Goethének a Faust témára írt műveiben Faust famulusa
 Wagner úr, Rejtő Jenő regényalakja, teljes neve Wagner Rinaldo-Rinaldini

hasonló
 3992 Wagner, a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida